Javier Aguirre Fernández (Sant Sebastià, 1935 – Madrid, 2019), director de cinema, productor, guionista i director de fotografia
 Javier Aguirre de la Hoz (Àvila, 1946), advocat i polític valencià d'origen castellà
 Javier Aguirre Onaindía (Ciutat de Mèxic, 1958), futbolista que destacà als anys 1980 i entrenador